Beaulieu Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beaulieu Township (Minnesota)
 Beaulieu Township (North Dakota)